L'Open de Manchester 2019 est la première édition de l'Open de Manchester de squash qui se déroule du 9 au  à Manchester. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont une wild card Rachael Chadwick. 

Les 8 premières têtes de série accèdent directement au  tour..

En demi-finale, Tesni Evans remonte deux jeux de retard pour s'imposer face à la favorite et tête de série  Nour El Tayeb avant de s'incliner en finale face à Joelle King.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Manchester de squash
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Sport en Angleterre en 2019
Open de Manchester de squash
Squash en 2019
Sport en mai 2019